Това е списък на химичните елементи, подредени по атомен номер.

Вижте също 
 Периодична система

!
Списъци за наука